Джурахон Юлдашович (Юлдаш угли) Бабаханов (; 31 октября 1991, Джамбул, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, вратарь клуба «Кызыл-Жар».

Карьера 
Воспитанник жамбылского футбола. Футбольную карьеру начинал в составе клуба «Тараз». В начале 2018 года подписал контракт с клубом «Жетысу». Летом 2018 года перешёл в «Иртыш» Павлодар. В 2019 году играл за «Окжетпес». В начале 2020 года вернулся в «Тараз», сейчас является третьим вратарём.

Достижения 
 «Тараз»
 Финалист Кубка Казахстана: 2013

Ссылки 
 
 
 
 Профиль  на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Окжетпес-М»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар